Glenn Brian Turner (1964. november 6. –) angol nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása: üzleti menedzser.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
A labdarúgás terén nem ért el kiemelkedő eredményeket, ezért edzői képzésre jelentkezett. A játékszabályi ismeretek nagyon felkeltette érdeklődését az igazságos döntések érvényesítésére. A helyi Liga Játékvezető Bizottságának (JB) titkára felkérte, hogy vezessen egy-két bajnoki mérkőzést, ami eldönti alkalmasságát. A játékvezetésből 1990-ben vizsgázott. Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2009-ben vonult vissza.

Nemzeti kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 2.

Fa-kupa
Michael Riley asszisztenseként segítette a döntő lebonyolítását.

Ligakupa-döntő
Graham Poll játékvezetőnek nyújtott partbírói segítséget.

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Angol labdarúgó-szövetség (FA) Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2002-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2009-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra, ahol a FIFA JB Graham Poll játékvezető asszisztenseként alkalmazta. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Európa-bajnokság 
Az európai labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Portugáliába a XII., a 2004-es labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB Michael Riley játékvezető asszisztenseként foglalkoztatta.

2004-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1.

UEFA-kupa 
Graham Poll játékvezető állandó társaként tevékenykedett az oldal vonal mellett.

FIFA-klubvilágbajnokság
Japán rendezte a 2005-ös FIFA-klubvilágbajnokságot, ahol a FIFA JB Graham Poll bíró asszisztenseként vette igénybe szolgálatát.

2005-ös FIFA-klubvilágbajnokság

Források 

Angol labdarúgó-játékvezetők
1964-ben született személyek
Élő személyek